Cauca – rzeka w Kolumbii, dopływ Magdaleny
 Cauca – departament Kolumbii

Zobacz też: Valle de Cauca